Trévoux (Finistère) – francuska gmina w regionie Bretania
  Trévoux (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy